Зусер — еврейская фамилия. Известные носители:

 Зусер, Александр Нафтулович (1896—1941) — художник и график, брат С. Н. Зусера.
 Зусер, Нафтул Беркович — издатель и педагог.
 Зусер, Соломон Нафтулович (Нафтальевич) (в советское время известен как Семён Анатольевич Семёнов-Зусер; 1886—1951) — археолог, историк и литератор, сын Н. Б. Зусера.
 Зусер, Юрий Михайлович (род. 1929) — дзюдоист и тренер.